ipk est un code qui signifie :
 ipk, l’inupiaq, selon les normes ISO 639 des codes de langue.

IPK est un sigle qui peut désigner :
 Leibniz-Institut für Pflanzengenetik und Kulturpflanzenforschung (en français, Institut Leibniz de recherches sur la génétique végétale et les plantes cultivées), un institut de recherche allemand ;
 International Prototype of the Kilogram (en français, prototype international du kilogramme), un objet qui a été utilisé pour définir la magnitude de la masse du kilogramme de 1889 à 2019.